Првенство Енглеске у рагбију 1995/96. (службени назив: 1995–96 Courage League) је било 9. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Учествовало је 10 клубова, а титулу је освојио Бат, један од најстаријих клубова на свету.

Учесници

Табела

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1995.
Рагби у 1996.